Quand la bouteille est vide est une chanson écrite par Jean-Jacques Goldman en 1982. Elle a été éditée par BMG Music Publishing France et distribuée par CBS.

Chanson de 1982
Chanson interprétée par Jean-Jacques Goldman
Chanson écrite par Jean-Jacques Goldman